Název Radětice má více obcí:
 Radětice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Radětice (okres Tábor) – obec v okrese Tábor